District Balvi, een district in het oosten van Letland
 Balvi (stad), de hoofdplaats van het Letse district Balvi